Utvecklingsteori kan syfta på

 Utvecklingsteori – om biologisk evolution
 Psykosexuell utvecklingsteori – en del av Sigmund Freuds driftteori
 Utvecklingsteori (samhällsvetenskap) – en samling teorier om samhällens ekonomiska och sociala utveckling

Se även
 Kulturell evolution – ett samlingsnamn för teorier kring kulturell och social utveckling inom kultur- och samhällsvetenskap

Teorier